201 pułk piechoty - oddział wojny polsko-bolszewickiej; jego ewidencja przechowywana była w 1 pp Leg., 76 pp i 77 pp
 201/V harcerski, krakowski - oddział wojny polsko-bolszewickiej; zlikwidowany w 5/V batalionie wartowniczym
 201 Pułk Piechoty (1939)